

Вальдкірх — місто в землі Баден-Вюртемберг

Вальдкірх — громада в кантоні Санкт-Галлен